

Biografia 
Dopo aver iniziato la sua carriera come giornalista presso Reuters nel 1994, si è laureata in giornalismo presso l'università di Istanbul nel 1995 e ha condotto i telegiornali di CNBC-E e Show TV (1995-2001), di Kanal D (2001-2006), di Skyturk(2006-2008), di Bugün TV (2008-2009) e di FOX (dal settembre 2009). Tosun è amica dei giornalisti turchi Nazlı Tolga, Fatih Portakal, Murat Güloğlu, İsmail Küçükkaya, Selçuk Tepeli ed İrfan Değirmenci. Si è sposata nel 2011 con Atıf Ünaldı a Venezia.

Collegamenti esterni 
 

Nati a Istanbul
Giornalisti turchi